L’Ennéade (Pésédjet, en égyptien) est un groupe de neuf divinités de la mythologie égyptienne ;
 Les Ennéades sont une collection de livres écrits par Plotin.